Тереля — фамилия.

Известные носители 

 Тереля, Виктор Иванович (род. 1963) — российский актёр театра и кино, театральный режиссёр.
 Тереля, Ирина Леонидовна (род. 1966) — украинская лыжница, бронзовый призёр чемпионата мира 1999 года.